Mužská čtyřhra Swiss Indoors 2022 probíhala ve druhé polovině října 2022. Do deblové soutěže basilejského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu St. Jakobshalle nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2020 a 2021 se turnaj kvůli pandemii covidu-19 nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové nestartovali společně. Tecău ukončil profesionální kariéru v listopadu 2021. Spoluhráčem Rojera se stal Salvadorec Marcelo Arévalo, s nímž ve čtvrtfinále nestačil na Dodiga s Krajickem.

Vítězem se stal chorvatsko-americký pár Ivan Dodig a Austin Krajicek, který ve finále zdolal Francouze Nicolas Mahut s Édouarda Rogerem-Vasselinem po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Získali třetí společnou trofej a po triumfu na Tennis Napoli Cupu druhou v řadě. Dodig na okruhu ATP Tour vybojoval devatenáctý deblový titul a pro Krajicka  to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2022
ATP Tour 2022